Gouveia (Portugal), gemeente in Portugal
 Gouveia (Alfândega da Fé), plaats in de Portugese gemeente Alfândega da Fé
 Gouveias (Pinhel), plaats in de Portugese gemeente Pinhel
 Gouveia (Minas Gerais), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 António Filipe de Sousa Gouveia, Portugees voetballer en voetbalcoach, kortweg Gouveia genoemd